Cheiracanthium insulare (Koch), een spinnensoort.
 Cheiracanthium insulare (Vinson), een spinnensoort.